Burbáguena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burbáguena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Burbáguena (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar